Петър Василев Мончев е български предприемач и общественик от Македония.

Биография 
Петър Мончев най-вероятно е роден в Солун в семейството на търговеца Васил Мончев и е брат на Борис Мончев и Георги Мончев. По време на съвместното управление на Солун от български и гръцки войски на града през Балканската война Петър Мончев и Стойко Христов получават от Кочо Настев адски машини за терористични атаки, с които да предизвикат Междусъюзническата война. След края на Първата световна война се установява в Западна Тракия, където продължава да се занимава с търговия на тютюни. След предаването на областта на Гърция се изселва в България, където се включва в дейността на Съюза на македонските емигрантски организации. Делегат е на Седмия конгрес на Съюза на македонските емигрантски организации от 1928 година.

Родословие

Бележки 

Солунчани
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в Хасково
По произход от Прилеп